Мисс Вселенная 2009 () — 58-й конкурс Мисс Вселенная, финал которого проходил 23 августа 2009 года в багамском городе Нассау на острове Атлантис-Парадайс. В конкурсе соревновались представительницы 84 стран и территорий, однако из-за болезни Джуэл Сельвер — представительницы Теркс и Кайкос — в финале участвовали 83 девушки. Впервые за историю конкурса корона победительницы второй год подряд досталась представительнице одной страны — венесуэлка Стефания Фернандес получила корону из рук своей соотечественницы Дайаны Мендосы.

Итоговые места

Результаты 

      Победительница
      Первая вице-мисс
      Вторая вице-мисс
      Третья вице-мисс
      Четвёртая вице-мисс
      Top 10
      Top 15
 (#)  результат в каждом конкурсе

Специальные награды

Фоновая музыка 
 Opening Number: «I Gotta Feeling» by Black Eyed Peas, «Fire Burning» by Sean Kingston
 Презентация модной обуви: «Body Language» by Heidi Montag (Live performance)
 Конкурс в купальниках: «Right Round» and «Jump» by Flo Rida (Live performance)
 Конкурс в вечерних платьях: «When Love Takes Over» by David Guetta featuring Kelly Rowland (Live performance)

Церемония открытия 
Был проведен предварительный конкурс Мисс Вселенная в Интернете.

По предварительным условиям конкурса все участницы соревновались в купальниках и вечерних платьях, после чего были выбраны 15 финалисток, которые были выявлены в начале 2-часовой телепередача Мисс Вселенная 2009, на каналах NBC и Telemundo в воскресенье, 23 августа 0100 GMT.

Предварительный конкурс был организован победительницей Мисс Вселенная-2008 Дайаной Мендозой и местным радио Багамские Острова. Лондонский певец Энтони Райт исполнил свой хит «WUD if I Cud» во время конкурса.

Финальное шоу 
На этом конкурсе появилась телепередача «жизнь Мисс Вселенной», которую организовал Дональд Трамп.

84 конкурсанток привезли свои национальные костюмы, в том числе новая участница от Теркс и Кайкос — Jewel Selver. Когда Top 15 были объявлены, Дайана Мендоса рассказала о своем опыте, как "Мисс Вселенная 2008. Top 15 полуфиналисток соревновались в конкурсе Купальник, который определил Топ-10 финалисток и программа дня была завершена в конкурсе Вечернее платье. Телевизионная аудитория смогла увидеть судей в средней комбинированной оценке. Перед объявлением финалисток было два специальных приза — "Мисс Конгениальность и Мисс Фотогеничность. И два азиатских судьи утверждали все специальные награды — Ван Jingyao из Китая и Чутима Дуронгдеж из Таиланда. Дайана Мендоса показала новую корону «Мисс Вселенная». В итоге Top 5 финалисток после участия в финале определили новую Мисс Вселенную 2009 — которой стала Стефания Фернандес.

Телепередача была организована Access Hollywood, Билли Буш и знаменитость Клаудиа Иордания. Впервые на конкурсе, специальный гость — Heidi Montag — исполнила свою первый официальный сингл Body Language в презентации моды. Композиция Flo Rida была исполнена в конкурсе в купальниках, и David Guetta с Kelly Rowland исполнили своё произведение в конкурсе вечернее платье.

Зрелище было исторически значимо с помощью ресурса Skype. Майра Матос, представляющая Пуэрто-Рико, спросила Мисс Вселенная 2007 Риё Мори из Японии через Skype.

Судьи

Телепередача судей 
 
 Кейша Уитакер — Мода Maven и основатель приятный Couture линии губ Gloss.
 Тамара Tunie — актриса, «Закон и порядок: Специальный корпус жертв».
 Джордж Малуф младший — профессиональный репортер мира спорта и Hotelier.
 Фарук Шами — основатель и председатель CHI.
 Ричард Лефрак — председатель, президент и генеральный директор организации Лефрак.
 Хизер Хизер — меценат и владелец компании Resorts.
 Мэтью Ролстон — ведущий фотограф и директор.
 Dean Cain — актёр и продюсер.
 Колин Коуи — автор, личность телевидения и конструктор со звездами.
 Валерия Мазза — международная супермодель.
 Андре Леон Талли — писатель, удостоенный премии и редактор.
 Джерри Дево — продюсер, удостоенный премии, композитор.

Предварительные судьи 
 Марк Уайли — «Лучшие друзья». Талант исполнительной власти.
 Адриана Цзин — Лицензированный адвокат.
 Тодд Winston — Вице-президент по продажам в рекламной компании Creative.
 Розалина Lydster — модельер для знаменитостей.
 Тайза Tjokroadisumarto — директор розничных операций для Michael Kors.
 Коринна Николя — президент Trump Model Management.
 Дэвид Фридман — исполнительный продюсер компании Carson Daly.
 Стивен Скиллачи — Талантливый продюсер многих шоу, включая хит American Idol.
 Марио Мосли — голливудский хореограф.
 Сара Markantonis — посол США на Багамских Островах.

Участницы конкурса

Страны, вернувшиеся на конкурс 
 Румыния в последний раз участвовала в Мисс Вселенная 1998.
 Эфиопия, Исландия, Намибия и Швеция в последний раз участвовали в Мисс Вселенная 2006.
 Болгария, Гайана, Ливан и Замбия в последний раз участвовали в Мисс Вселенная 2007

Страны, не участвовавшие по финансовым и другим обстоятельствам 
 
 
 :Ольга Никитина не поехала на Мисс Вселенная из-за отсутствия спонсоров в своей стране.
 :Sorene Maratita, Мисс Вселенная 2009 Марианских островов, не участвовала в Мисс Вселенная 2009 из-за отсутствия спонсоров и финансирования. Она участвовала в конкурсе Мисс Интернешнл 2009.
 :Вера Ландерс не принимала участия в Мисс Вселенная 2009, несмотря на то, объявила, что будет участвовать.
 : 'Ronique Dellimore не участвовала в Мисс Вселенная 2009, хотя в прессе в её стране она объявила, что будет участвовать.
 : Питер Элиас, является держателем франшизы для Тринидада и Тобаго, подтвердил, Тринанад и Тобаго не послал свою представительницу на Мисс Вселенная 2009 из-за отсутствия спонсоров. Правительство Тринидада и Тобаго, сообщил Питер Элиас в 2008 году, что было трудно для него найти спонсоров и что он больше не будет в состоянии финансировать кандидаток. Правительству известно об этом объявлении, что этот конкурс с применением частных инвестиций, а не государственных инвестиций.
 :Jewel Selver вышла из конкурса менее чем за 24 часа до начала конкурса, утверждая, что она страдает от обезвоживания. Selver была первой участницей, которую сняли во время подготовки к этому событию на месте проведения конкурса.

 Подробнее об участницах 

 Киара Шерман (Багамские острова) была Мисс Teen Багамы в 2000—2001 годах.
 Зейнеп Север (Бельгия) участвовала в конкурсе Miss Globe 2007 года.
 Зейнеп Север (Бельгия),Клоэ Морто (Франция),Мартина Андраос' (Ливан), "Анаис Веерапатрен  (Маврикий),Хэппи Нтеламо (Намибия), Авалон-Шанель Вейзиг (Нидерланды), иТатум Кешвар (Южная Африка) участвовали в Мисс Мира 2009 в Йоханнесбурге, Южная Африка 12 декабря 2009. Мисс Южная Африка стала 2 вице-мисс, а Мисс Франция вошла в (Top 7 финалистов).
 Никосия Лоусон (Каймановы острова) участвовала в Мисс Мира 2008.
 Хессика Умана (Коста-Рика) участвовала в мисс Коста-Рика 2008, где она была дисквалифицирована из-за болезни. Вместе с тем она вступила в конкурсе ещё раз через год, и выиграла.
 Ивета Лютовска (Чешская Республика), ранее носила титул Мисс Модель Мира 2007.
 Ада де ла Крус (Доминиканская Республика) участвовала в Мисс Мира 2007 и выиграла премию Мисс Пляж, что дало ей автоматическое место в полуфинале.
 Сандра Винкес (Эквадор), вошла в Топ-10 на Мисс Топ-модель 2008.
 Эльхам Вагди (Египет), ранее первая вице-мисс в конкурсе 2005 года Мисс Египет. Эльхам выиграла «Мисс Вселенная 2009 Египет и участвовала в Мисс Земля 2005, Мисс Интернешнл 2006, и» Мисс Интерконтиненталь-2007 (где она была в полуфинале).
 Мелат Янте (Эфиопия) является в Эфиопии Top Model.
 Клер Купер (Великобритания) представляла Англию на Мисс Земля 2007, но не вошла в финал.
 Лика Орджоникидзе (Грузия), участвовала в "Мисс Интерконтиненталь-2009 в Минске, Беларусь, где она вошла в Топ 15.
 Зиванна Сирегар (Индонезия) победила в Elite Model Look в Индонезии, потом участвовал в Elite Model Look Азиатско-Тихоокеанского региона Quest 2006.
 Каролин Яп (Ямайка) стала первой занявшей второе место на Miss Jamayca World, и раньше была призёром в Мисс Вселенная Ямайка несколько лет назад.
 Эмира Миясака (Япония) был второй вице-мисс Мисс Интернешнл Япония 2008 года.
 Эли Ланда (Норвегия) участвовала в Model Look International 2003.
 Анжелика Якубовска (Польша) иИллумината Джеймс (Танзания) участвовали в Мисс Интенешнл 2009, не заняв мест в финале.
 Майра Матос (Пуэрто-Рико), ранее носила титул Мисс Teen Интернешнл 2006 года. *Во Хоанг Йен (Вьетнам) стала победительницей конкурса во Вьетнаме Супермодель 2008 и первая призёр конкурса Мисс Вселенная-2008 "во Вьетнаме.
 Анделла Мэттьюс' (Замбия) стала Мисс Вселенная Замбия в 2008 году.

 Другое 
Впервые, на Багамах прошёл конкурс Мисс Вселенная.
 Хорватия был заинтересована в организации "Мисс Вселенная 2009, но она вышла из проекта из-за экономических проблем, связанных с текущим мировым экономическим кризисом.
В июле прошлого года инвестор Джонатан Уэстбрук пытался организовать Мисс Вселенная 2009, но его усилия были напрасны, как возможное место проведения в России не устроило организаторов.
 Дональд Трамп заявил о намерении провести конкурс в 2009 году в Дубае, но отступил из-за политической нестабильности, касающихся отношений между Объединенных Арабских Эмиратах и Израиля, а также по религиозным соображениям.

 Споры между Боливией и Перу 
1 августа 2009 боливийские чиновники заявили, что они могут подать в суд на организаторов конкурса Мисс Вселенная из-за планируемого незаконного использования костюма диаблада перуанской представительницей Карен Шварц. Пабло Гру, боливийский министр культуры, сказал, что любое использование костюма перуанской кандидаткой Шварц в конкурсе будет незаконным присвоением боливийского наследия, и пригрозил передать дело в международный суд. Перуанская газета  El Comercio'' отметила, что это не первый раз, когда костюм диаблада используется в конкурсе и что его хотела использовать в конкурсе Мисс Вселенная чилийка Мария Хосефа Исенсе. Перуанский министр иностранных дел Хосе Антонио Гарсиа Белаунде заявил, что поскольку индейцы аймара также проживают и в Перу, поэтому этот костюм является также перуанским национальным костюмом.

См. также 
 Мисс Мира 2009
 Мисс Интернешнл 2009
 Мисс Земля 2009

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт конкурса

2009
События 23 августа
Август 2009 года
2009 год на Багамских Островах